Bouwwerken
 De Pauw (Dordrecht), een woonhuis in Dordrecht uit 1618
 De Vergulde Pauw of De Pauw, een woonhuis in Delft uit ca. 1550-1560
 De Pauw (Gouda), een herenhuis in Gouda

Televisie
 Het Geslacht De Pauw, een Belgische komische televisieserie van Woestijnvis
 Maxim De Pauw, een personage uit de VTM-televisieserie Familie

Personen
 Bart De Pauw, Vlaams televisiemaker
 Brigitte De Pauw, Brusselse politica voor CD&V
 Charly De Pauw (1920-1984), Belgisch projectontwikkelaar
 Cornelis de Pauw (1739-1799), Nederlands historicus
 Eddy De Pauw (1960), Belgisch atleet
 Emiel De Pauw, Belgisch politicus
 Gabriel De Pauw, een kunstschilder uit België
 Ghislaine De Pauw (1945), Belgische atlete
 Gustaaf de Pauw, Belgisch componist
 Henri De Pauw, voormalig Belgisch waterpolospeler
 Josse De Pauw, Vlaams acteur, filmregisseur, theatermaker, auteur en columnist
 Julius De Pauw (1896-1971), Belgisch politicus
 Lydia De Pauw, Belgisch politica voor de BSP/SP
 Marc De Pauw, Belgische politicus
 Michel De Pauw (1957-2008), Belgisch voetballer
 Moreno De Pauw (1991), Belgisch wielrenner
 Napoleon de Pauw (1835-1922), Belgisch magistraat en uitgever 
 Napoleon-Lievin de Pauw (1800-1859), Belgisch hoogleraar
 Nill De Pauw, Congolees-Belgisch profvoetballer
 Noël De Pauw, voormalig Belgisch wielrenner
 René De Pauw, Belgisch kunstschilder
 Valère Depauw, een Vlaamse schrijver van magisch-realistische en parapsychologische romans

Zie ook 
 De Paauw (doorverwijspagina)
 Pauw (doorverwijspagina)